Фрауэнфельд () — город в Швейцарии, столица кантона Тургау.

Входит в состав округа Фрауэнфельд. Население составляет 25 781 человек (на 31 декабря 2019 года). Официальный код — 4566.

Известные уроженцы 
 Фридолин Андерверт — швейцарский политик.
 Вальтер Гесс — швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 году.
 Конрад Дасиподий — швейцарско-французский математик и астроном, профессор Страсбургского университета.
 Альфред Ильг — швейцарский инженер и доверенное лицо императора Эфиопии Менелика II.
 Юлиус Магги — швейцарский кулинар и предприниматель.
 Мерикофер, Иоганн Каспар — швейцарский богослов, филолог и историк церкви, священник.
 Фабиан Фрай — швейцарский футболист, полузащитник.
 Генрих Хеберлин — швейцарский политик, президент.
 Коринна Хофманн — швейцарская писательница.
 Паскаль Цубербюлер — швейцарский футболист, вратарь.
 Аня Штифель — швейцарская хоккеистка.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тургау
Столицы кантонов Швейцарии
Коммуны Тургау